

Дани сећања 

730-е п. н. е.